František Daneš ist der Name folgender Personen:

* František Daneš (Politiker) (1807–1892), Abgeordneter des Böhmischen Landtags
 František Daneš (Linguist) (1919–2015), tschechischer Linguist